Erste Liebe bezeichnet:

 Erste Liebe (Novelle), Novelle von Ivan Turgenjew
 Erste Liebe (1953), französisch-italienischer Film von Lionello de Felice
 Erste Liebe (1970), deutsch-schweizerische Film von Maximilian Schell
 Erste Liebe (1971), jugoslawischer Film von Zoran Čalić
 Erste Liebe (1977), vietnamesischer Film von Hai Ninh
 Erste Liebe (1985), Dokumentarfilm von Konrad Weiß
 Erste Liebe (2002), deutscher Film von Peter Henning und Claudia Prietzel
 Erste Liebe (2006), türkischer Film von Nihat Durak

Siehe auch:
 Erste Liebe – letzte Liebe, autobiografischer Roman von Romain Gary
 Erste Liebe / letzter Tanz